Planeta Eskoria est le quatrième album du groupe espagnol de ska punk, Ska-P. Il est sorti en 2000 chez BMG. La pochette représente la Justice, clouée sur le symbole du dollar ($) et surmonté des initiales "F.M.I.". Il s'agit d'une référence aux paroles de la chanson Mestizaje : "¿ Y la Justicia, dónde está ? Crucificada en los altares del capital" ("Et la Justice, où est-elle ? Crucifiée sur les autels du capitalisme"). Le chat López, mascotte du groupe, n'apparait pas sur la pochette mais sous le CD (lequel représente une plaque d'égouts).

Liste des morceaux

Clips 
 Planeta Eskoria
 Derecho De Admisión

Album publié par RCA Records
Album musical sorti en 2000
Album de Ska-P